Il doppio del torneo di tennis Eurocard Open 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Rick Leach e Jonathan Stark 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (semifinali)
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (secondo turno)
 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (semifinali)

 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (quarti di finale)
 Rick Leach /  Jonathan Stark (finale)
 Ellis Ferreira /  Patrick Galbraith (secondo turno)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eurocard Open 1997